Airwaves ist die Bezeichnung von 

 Iceland Airwaves, ein in Reykjavík stattfindendes Musikfestival
 Airwaves (Kaugummi), ein Kaugummi-Produkt der Firma The Wrigley Company
 Airwaves (Album), Musikalbum der Band Badfinger 1979
 Airwaves (Band), britische Rock-Band der 70er Jahre
 Airwaves (Fluggesellschaft), basiert in Lusaka (Sambia)
 Airwaves (Lied), ein Song des Rappers Pashanim